Bemidbar est :
 le nom en hébreu du Livre des Nombres, quatrième Livre du Pentateuque, qui est divisé en sections hebdomadaires de la façon suivante : Bemidbar, Nasso, Beha'alot'kha, Shla'h lekha, Kora'h, Houkat, Balak, Pin'has, Matot, Massei
 la première parasha de ce Livre
 le premier mot de cette parasha